Tocuyo steht für:
 eine Stadt im Bundesstaat Lara, Venezuela, siehe El Tocuyo
 einen Fluss in Venezuela, siehe Río Tocuyo